In 1978 organiseerde de Fédération Internationale de Hockey (FIH) voor de derde keer een wereldkampioenschap hockey voor vrouwen. Het toernooi werd gehouden in het Spaanse Madrid.

Aan het toernooi, dat duurde van 16 tot en met 24 september, namen 10 landen deel. Nederland won de finale van West-Duitsland.

Op basis van de resultaten op onder meer dit toernooi en het IFWHA-wereldkampioenschap 1979 zou begin 1980 het Supreme Council FIH-IFWHA de vijf landen selecteren die samen met de Sovjet-Unie deelnemen aan de Olympische Spelen van 1980, de eerste Spelen met een hockeytoernooi voor vrouwen.

Uitslagen

Eerste ronde 

 Groep A
* positie na playoff

Playoff 
De regel schreef voor dat bij een gelijke stand met twee of meer teams, de twee teams met het beste doelsaldo tegen elkaar een beslissingswedstrijd spelen om de plaats in de groep te bepalen.

 Groep B

Kruisingswedstrijden 
Om plaats 5-8

 Halve finales

Plaatsingswedstrijden 

 Om de 9e/10e plaats

 Om de 7e/8e plaats

 Om de 5e/6e plaats

 Om de 3e/4e plaats

 Finale

Eindrangschikking

Externe links
 Officiële website
 Toernooi op Todor66.com

1978 vrouwen
Hockey in 1978
Hockey in Spanje
Sportevenement in Madrid
Hockey